Purgstall an der Erlauf, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Hart-Purgstall, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken die tot 2003 de naam Purgstall bei Eggersdorf had